Сидорово — село в Грязовецком районе Вологодской области. Административный центр Сидоровского муниципального образования и Сидоровского сельсовета.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 48 км. Ближайшие населённые пункты — Бекренево, Бакшино, Горицы, Панкратово.

По переписи 2002 года население — 645 человек (311 мужчин, 334 женщины). Всё население — русские.

Село Сидорово в 1955—1959 годах было центром Лежского района.

Примечания

Ссылки 
 Сидорово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района